Шестаковка— село в  Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Шестаковского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 34 километров по прямой на север от районного центра села  Ташла.

История

В советское время в селе существовали колхозы им.Чапаева, им.Тельмана им.Энгельса и "Южный".

Население 
Постоянное население составляло 368 человека в 2002 году (русские 86%) ,  279 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района